Who's That Girl (film), een film uit 1987 met onder andere Madonna
 Who's That Girl (Madonna), de titelsong van deze film, gezongen door Madonna
 Who's That Girl World Tour, eerste wereldtour van Madonna
 Who's That Girl? (Eurythmics), nummer en single van Eurythmics uit 1983
 Who's That Girl? (Eve)

Zie ook 
 That girl (doorverwijspagina)